Världsmästerskapet i handboll för herrar 2015 anordnades i Qatar mellan den 15 januari och 1 februari 2015 och var det 24:e mästerskapet som spelades. Spelplatsen offentliggjordes av IHF 27 januari 2011. Det var första gången Qatar stod som värd för ett VM i handboll; valet föll på Qatar i konkurrens med Norge, Frankrike och Polen. Tre olika arenor på två olika orter användes.

Totalt deltog 24 lag från fyra internationella förbund. Frankrike besegrade Qatar i finalen. 

Alla lag delades inför mästerskapet upp i fyra grupper med sex lag i varje grupp. De fyra främsta i varje grupp gick sedan vidare till åttondelsfinaler.

Världsmästerskapet var också en del av kvalspelet till herrarnas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2016. Som världsmästare kvalificerade sig Frankrike för OS-turneringen.

Spelplatser 
Mästerskapet ägde rum i tre olika arenor – i städerna Doha och Lusail.

Dessa tre spelplatser är:

Lusail Sports Arena i staden Lusail, med en kapacitet på  15 300 åskådare. Arenan är den största i mästerskapen och öppnades i november 2014.
Ali Bin Hamad Al Attiya Arena i al-Saddistriktet i Doha med kapacitet på 7 700 åskådare. Hallen är en del av al-Sadd Club sports complex. 
Duhail Handball Sports Hall i Duhaildistriktet i Doha med kapacitet på 5 500 åskådare. Hallen är en del av byggnadskompexet Qatar Handball Association (QHA) complex.

Kvalificering
Totalt deltar 24 lag från fyra internationella förbund. Förutom värdnationen Qatar och regerande mästarna Spanien kvalificerade sig ursprungligen 12 lag från Europa, 3 från Afrika, 3 från Asien, 1 från Oceanien och 3 från Pan-Amerika (samtliga från Sydamerika).

Eftersom Oceanien inte har något kontinentalt förbund erkänt av IHF så drogs deras tilldelade plats tillbaka (Australien skulle ha deltagit). Ett wild card delades ut och IHF beslutade att platsen skulle tilldelas det bäst rankade laget i föregående världsmästerskap som inte hade kvalificerat sig för årets mästerskap vilket var Tyskland, 5:a i 2013 års mästerskap.

Bahrain och Förenade Arabemiraten från Asiens förbund drog sig ur i november 2014. Två wild cards delades därmed ut och IHF beslutade i ett möte den 21 november att de lediga platserna skulle gå till Europa och Asien vilka i sin tur utsåg Island och Saudiarabien som deltagare.

Gruppspel
De fyra bästa i varje grupp avancerade vidare till slutspel.

Alla tider är lokala (UTC+3)

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel
Alla tider är lokala (UTC+3)

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher
Alla tider är lokala (UTC+3)

21:a–24:e plats

Semifinaler om plats 21–24

Match om 23:e plats

Match om 21:a plats

17:e–20:e plats

Semifinaler om plats 17–20

Match om 19:e plats

Match om 17:e plats

5:e–8:e plats

Semifinaler om plats 5–8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutplaceringar

Utmärkelser

Mest värdefulla spelare

All-Star Team

Referenser

Externa länkar
Officiell 2015-sajt
IHF 2015-sajt

2015
2015 i Qatar
Internationella handbollstävlingar i Qatar
Handbollssäsongen 2014/2015
Sportevenemang i Doha